Under the Red Robe (1923), een film van Alan Crosland
Under the Red Robe (1937), een film van Victor Sjöström